14-й Молодёжный чемпионат Украины по футболу начался 15 июля 2017 года, а закончился 19 мая 2018 года. Титул чемпиона защищал молодежный состав футбольного клуба «Динамо» (Киев).

Участники 
По итогам сезона 2016/17 премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 «Днепр» (Днепр) — 11-е место в турнирной таблице 
 «Волынь» (Луцк) — 12-е место в турнирной таблице 

Из Первой лиги 2016/17 квалифицировались футбольные клубы:

 «Мариуполь» — 1-е место в турнирной таблице 
 «Верес» (Ровно) — 3-е место в турнирной таблице 

В турнире принимают участие 12 молодёжных команд:

Географическое распределение команд

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Молодёжный чемпионат на сайте Украинской премьер-лиги

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2017/2018